Franciaország
Fresnay, település Franciaországban, Aube megyében
Fresnay-le-Comte, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Fresnay-l’Évêque, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Fresnay-le-Gilmert, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Fresnay-le-Long, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Fresnay-en-Retz, település Franciaországban, Loire-Atlantique megyében
Fresnay-le-Samson, település Franciaországban, Orne megyében
Fresnay-sur-Sarthe, település Franciaországban, Sarthe megyében